Brisbane International steht für:
 ATP Brisbane, Herrentennisturnier
 WTA Brisbane, Damentennisturnier